Лига 1 в сезоне 2018/2019 — 81-й сезон Лиги 1, высшего дивизиона в системе футбольных лиг Франции. Сезон начался 10 августа 2018 года и завершился 25 мая 2019 года. Чемпионский титул защитил клуб «Пари Сен-Жермен».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Стыковые матчи за место в Лиге 1 

Первые матчи

Ответные матчи

Статистика

Бомбардиры 

Составы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт лиги  

2018/2019
Франция
Спорт во Франции в 2018 году